Bush Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bush Island (Delaware)
 Bush Island (Florida)
 Bush Island (Charlton County, Georgia)
 Bush Island (Ware County, Georgia)
 Bush Island (Kentucky)
 Bush Island (Maine)
 Bush Island (Columbus County, North Carolina)
 Bush Island (Currituck County, North Carolina)
 Bush Island (Rhode Island)
 Bush Island (Tennessee)
 Bush Island (Wyoming)

zu Australien:
 Bush Island (Manar-Inseln)